Forest es el nombre de 4 pueblos en Wisconsin:

 Forest (condado de Fond du Lac, Wisconsin)
 Forest (condado de Richland, Wisconsin)
 Forest (condado de St. Croix, Wisconsin)
 Forest (condado de Vernon, Wisconsin)